Эль-Боодо́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 22,09 км². Население — 152 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы